

Баррелл Тауншип — селище в окрузі Армстронг, штат Пенсільванія
 Баррелл Тауншип — селище в окрузі Індіана, штат Пенсильванія